Трка на 400 метара са препонама у мушкој конкуренцији на 18. Светском првенству у атлетици 2022. у Јуџину (Сједињене Државе) одржано је 16., 17. и 19. јула 2022. на Хејвард филду.

Титулу светског првака из Дохе 2019. бранио је Карстен Вархолм из Норвешке .

Земље учеснице 
Учествовало је 37 такмичара из 28 земаља.

  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (2)
  (1)
  (2)
  (1)
  (2)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2022. 
Рекорди у трци на 400 м препоне за мушкарце пре почетка светског првенства 15. јула 2022. године:

Најбољи резултати у 2022. години 
Десет најбржих атлетичара 2022. године на 400 метара препоне, пре почетка светског првенства (15. јула 2022.) заузимало је следећи пласман.

{| class="wikitable"
|-
| 1. || Алисон дос Сантос ||  || 46,80 || 30. јун
|-
| 2. || Раи Беџамин || rowspan="3" |  || 47,04 || rowspan="3" | 26. јун
|-
| 3. || Тревор Басит || 47,47
|-
| 4. || Khallifah Rosser || 47,65
|-
| 5. || Расмус Меги ||  || 47,82 || 14. јун
|-
| 6. || Квинси Хол || rowspan="2" |  || 48,10 || 28. мај
|-
| 7. || ЦЈ Ален || 48,17 || 26. јун
|-
| 8. || Јасмани Копељо ||  || 48,27 || 1. јул
|-
| 9. || Езекиел Натханиел ||  || 48,42 || 15. мај
|-
| 3. || Jaheel Hyde ||  || 48,51 || 24. јун
|}
Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП.

Квалификациона норма

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC-9)

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 16. јула 2022. године по локалном времену. У полуфинале пласирани су по 4 првопласирана из сваке од 5 квалификационих група (КВ) и још 4 на основу постигнутог резултата (кв).,,

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља

Полуфинале 
Такмичење је одржано 17. јула 2022. године по локалном времену. У полуфиналу су учествовала 24 такмичара, подељени у 3 групе. У финале су се пласирала по двојица првопласираних из група (КВ) и двојица на основу постигнутог резултата (кв).,,

Финале 
Финале је одржано 19. јула 2022. године у 21:34 по локалном времену.,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2022. године
 Званични сајт World Athletics
 Комплетни резултати трке на 400 метара препоне на овом СП

Светско првенство у атлетици на отвореном 2022.
Трка на 400 метара са препонама на Светском првенству у атлетици на отвореном